De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1926-1929 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 30 juli 1926. De zittingsperiode ging in op 23 september 1926 en liep af op 17 september 1929.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 30 juli 1926

RKSP (16 zetels)
Willem Maria van Lanschot, fractievoorzitter
Johannes Franciscus Clemens Arntz
Henri Blomjous
Pierre Dobbelmann
Wybe Fransen Jzn.
Piet Haazevoet
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Joan Nicolaas Jozef Eduard Heerkens Thijssen
François Isidore Joseph Janssen
Petrus Willebrordus de Jong
Jan van der Lande
George Alphonse Hubert Michiels van Kessenich
Alphonsus Maria Antonius Aloysius Steger
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Petrus Jacobus Joseph de Wit

SDAP (11 zetels)
Floor Wibaut, fractievoorzitter
Piet Danz
Louis Hermans
George Lindeijer
Maup Mendels
Piet Moltmaker
Frans Ossendorp
Henri Polak
Carry Pothuis-Smit
Eltjo Rugge
Arie de Zeeuw

ARP (7 zetels)
Hendrik Colijn, fractievoorzitter
Anne Anema
Paul Briët
Jelle Jelles Croles
Pieter Diepenhorst
Aart Anton de Veer
Willem de Vlugt

CHU (7 zetels)
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk, fractievoorzitter
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Bonifacius Christiaan de Savornin Lohman
Herman Verkouteren
Luutzen de Vries
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

Vrijheidsbond (6 zetels)
Pieter Rink, fractievoorzitter
Samuel van den Bergh
Jan Koster
Robert Rudolph Lodewijk de Muralt
Assueer Jacob van Nagell
Harm Smeenge

VDB (3 zetels)
David van Embden, fractievoorzitter
Marcus Slingenberg
Jan Westerdijk

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 30 juli 1926 werden 25 Eerste Kamerleden verkozen in de kiesgroepen II en IV.

Tussentijdse mutaties

1928 
 14 februari: Piet Haazevoet (RKSP) verliet de Eerste Kamer na een faillissement. Op 13 maart dat jaar werd Paul Reymer geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 20 april: Assueer Jacob van Nagell (Vrijheidsbond) overleed. Op 12 juni dat jaar werd Joan Gelderman geïnstalleerd in de ontstane vacature.
 2 mei: Luutzen de Vries (CHU) overleed. Op 12 juni werd Rommert Pollema geïnstalleerd in de ontstane vacature.

1929 
 2 mei: Franciscus Xaverius Antonius Verheyen (RKSP) overleed. In de vacature werd tijdens de zittingsperiode niet meer voorzien gezien de al uitgeschreven Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1929.  
 9 augustus: Paul Reymer (RKSP) verlaat de Eerste Kamer vanwege zijn benoeming tot minister van Waterstaat in het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III. Hij had al eerder te kennen gegeven aan het einde van de zittingsperiode, op 17 september, af te zullen treden, en had zich daarom niet verkiesbaar gesteld bij de Eerste Kamerverkiezingen van 26 juli 1929.
 20 augustus: Hendrik Colijn (ARP) verlaat de Eerste Kamer vanwege zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Schelto van Citters werd verkozen als zijn opvolger, maar werd in deze zittingsperiode niet meer geïnstalleerd.

1926-1929
Nederlandse politiek in 1926
Nederlandse politiek in 1929